Robert Millar (1889–1967) labdarúgó
 Robert Millar (1958) kerékpáros
 Robert Millar zenész (Supertramp)